Stangerochampsa is een geslacht van uitgestorven globidonte alligatoroïden, mogelijk een alligatorine of een stamkaaiman uit het Laat-Krijt van Alberta.

Naamgeving
Stangerochampsa werd in 1996 benoemd door Wu e.a. De typesoort is Stangerochampsa mccabei. De geslachtsnaam eert de familie Stanger, de eigenaren van de ranch waar het exemplaar werd gevonden en verbindt hun naam met champsa, volgens Herodotos Egyptisch voor "krokodil". De soortaanduiding eert James Ross McCabe, die het ontdekte, in 1986 verzamelde en prepareerde.

Het holotype is RTMP.86.61.1, een schedel, gedeeltelijke onderkaken en gedeeltelijk postcraniaal skelet ontdekt in de Horseshoe Canyon-formatie uit het Laat-Campanien-Vroeg-Maastrichtien.

Beschrijving
Stangerochampsa wordt beschreven als klein tot middelgroot; de typeschedel is 200,3 millimeter lang vanaf de punt van de snuit tot de achterhoofdknobbel en is dertien centimeter breed op zijn grootst, terwijl het dijbeen 14,2 centimeter lang is. Hij had een heterodont gebit, met grote plettende tanden aan de achterkant van de kaken.

Fylogenie 
Wu e.a., met behulp van fylogenetische analyses, ontdekten dat hun nieuwe geslacht het dichtst bij Brachychampsa lag, en daarna achtereenvolgens bij Albertochampsa en Hylaeochampsa, als onderdeel van een clade binnen Alligatorinae die ook Allognathosuchus, Ceratosuchus en Wannaganosuchus omvat. Deze topologie verenigt ook de meeste alligatorinen uit het Mesozoïcum en Paleogeen. Brochu (1999), in een analyse van alle alligatoroïden, vond Stangerochampsa en Brachychampsa net buiten Alligatoridae, en suggereerde dat Stangerochampsa en Albertochampsa synoniemen waren. Brochu (2004) en Hill en Lucas (2006) vonden ook dat Stangerochampsa buiten Alligatorinae lag; Hill en Lucas vonden Albertochampsa als zijn zustertaxon.

Hieronder is een cladogram gebaseerd op de resultaten van een 2018 tip dating studie door Lee & Yates, die gelijktijdig gebruik maakte van morfologische, moleculaire (DNA-sequencing) en stratigrafische (fossiele leeftijd) data, die de plaatsing van Stangerochampsa in Globidonta laat zien.

Aan de andere kant, in de fylogenetische analyse uitgevoerd door Bona et alii (2018) werd Stangerochampsa werd gevonden als een alligatoride, met name als een stamkaaiman, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram.

Uitgestorven reptielen